Limite, conceito matemático relacionado com convergência.
Convergência pontual, convergência uniforme, convergência quase-sempre e convergência fraca, relacionados a convergência de sequências de funções
Raio de convergência, relacionado (principalmente) a séries de potências
Convergência Socialista, organização trotskista brasileira
Convergência Antártica, região que cerca o continente antártico
Convergência evolutiva ou evolução convergente, exemplificada pelo fato do corpo do golfinho e do ictiossauro serem parecidos com os peixes
Convergência Monárquica
Convergência estratégica
Convergência tecnológica

Desambiguação